Чемпіонат світу із шахів серед жінок 1953 вперше складався з кількох етапів, кандидатського турніру і чемпіонського матчу, подібно до "відкритого" Чемпіонату світу з шахів.

Перший кандидатський турнір виграла Єлизавета Бикова, яка потім у матчі здолала Людмилу Руденко і стала третьою в історії чемпіонкою світу.

Кандидатський турнір 1952 
Кандидатський турнір проходив у Москві в жовтні - листопаді 1952 року. На ньому перемогу здобула Єлизавета Бикова.

{| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1952
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Очки !! Тайбрейк
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || - || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½ || 
|-
| 2 ||  || 1 || - || 1 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 69.00
|-
| 3 ||  || 0 || 0 || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 10½ || 67.25
|-
| 4 ||  || 1 || 0 || ½ || - || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 10 || 69.75
|-
| 5 ||  || 0 || 1 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 62.75
|-
| 6 ||  || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 61.00
|-
| 7 ||  || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 9 || 
|-
| 8 ||  || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || - || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 8 || 58.50
|-
| 9 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || - || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 8 || 49.00
|-
| 10 ||  || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 8 || 48.50
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 7 || 
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || - || ½ || 1 || 0 || 1 || 5 || 
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || - || 0 || 1 || 1 || 4½ || 
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || - || ½ || ½ || 3½ || 
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || ½ || - || 0 || 3 || 
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || - || 1½ || 
|}

Чемпіонський матч 1953 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою світу Людмилою Руденко і претенденткою Єлизаветою Биковою проходив від 15 серпня до 20 вересня 1953 року в Ленінграді. Гра проводилася в Будинку працівників фізичної культури (), буд. 22.

 Головний арбітр — .
 Секунданти Бикової — Михайло Юдович.
 Секунданти Руденко — Олександр Толуш.

Один із найрезультативніших матчів в історії жіночих змагань на першість світу. Після першої половини матчу попереду була Бикова - 4½ : 2½. До 11-ї партії Руденко зрівняла рахунок - 5 : 5. У 14-й партії Бикову влаштовувала нічия, Руденко для збереження звання чемпіонки необхідна була перемога. Бикова, вигравши вирішальну партію, святкувала перемогу в матчі - 8 : 6 (+7 -5 = 2) і стала третьою чемпіонкою світу в історії шахів.

Література 
Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 51. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1953 у шахах